Dahan steht für:
 Dahan (Film), bengalischer Film aus dem Jahr 1997
 Dahan (Fluss), einen Fluss im Norden Taiwans

Dahan ist der Familienname folgender Personen:
 Amy Dahan-Dalmédico, auch Amy Dahan, französische Wissenschaftshistorikerin
 Eli Ben-Dahan (* 1954), israelischer Politiker
 Jérôme Dahan (1962–2010), französischer Komponist
 Nissim Dahan (* 1954), israelischer Politiker, Gesundheitsminister
 Olivier Dahan (* 1967), französischer Filmregisseur
 Pierre-Alain Dahan (1943–2013), französischer Jazzmusiker und Filmkomponist